Ingazeira pode significar:
 Ingazeira, município brasileiro do estado de Pernambuco;
 Afogados da Ingazeira, município brasileiro do estado de Pernambuco;
 Ingazeiro; bairro do município Mato Verde do estado de Minas Gerais;
 riacho da Ingazeira, afluente do Rio Terra Nova, no município brasileiro de Salgueiro do estado de Pernambuco; 
 Árvore da subfamília Mimosoideae, muito comum nas margens de rios e lagos, cujo fruto é o ingá.

Ver também
 Ingá (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos